

Cinema 
 Rain – titolo inglese di Pioggia, film diretto da Lewis Milestone (1932)
 Rain – film diretto da Katherine Lindberg (2001)
 Rain – film diretto da Craig DiBona (2006)

Letteratura 
 Rain – titolo inglese di Pioggia, racconto di William Somerset Maugham (1921)
 Rain – romanzo di Virginia Andrews (2000)

Musica

Album ed EP 
 Rain – album di Kevin Braheny e Tim Clark del 1995
 Rain – EP degli 40 Below Summer (2007)
 Rain – album di Joe Jackson (2008)

Brani musicali 
 Rain – brano musicale dei Beatles del 1966
 Rain – brano musicale degli Status Quo del 1976
 Rain – singolo dei Cult del 1985
 Rain – brano musicale di Terence Trent D'Arby del 1988
 Rain – brano musicale dei Guano Apes del 1998
 Rain – brano musicale di Madonna del 1993
 Rain – brano musicale di Mika del 2009
 Rain – brano musicale dei Trivium del 2005
 Rain – brano musicale di Ola Svensson del 2006
 Rain – singolo dei Sun Eats Hours del 2007
 Rain – brano musicale di Yui del 2010
 Rain – singolo di Kim Tae-yeon del 2016
 Rain – singolo degli Script del 2017
 Rain – singolo di Trey Songz del 2020
 The Rain (Supa Dupa Fly) – brano musicale di Missy Elliott (1997)

Gruppi musicali 
 The Rain – gruppo musicale britannico
 Rain – gruppo musicale giapponese
 Rain – gruppo musicale italiano

Persone 
 Douglas Rain (1928) – attore e doppiatore canadese
 Misty Rain (1969) – attrice pornografica e regista statunitense
 Taylor Rain (1981) – attrice pornografica statunitense
 Rain (1982) – cantante e attore sudcoreano

Geografia

Austria 
 Maria Rain – comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Rain – frazione di Virgen, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)

Germania 
 Rain – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Rain – città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Verwaltungsgemeinschaft Rain – comunità amministrativa con capoluogo Rain
 Rain – frazione di Dinkelsbühl, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Iran 
 Ra’īn – località nella provincia di Bojnurd (Khorasan settentrionale)

Stati Uniti d'America 
 Rain – area non incorporata nella contea di Whitley (Kentucky)

Svizzera 
 Rain – comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)

Videogiochi 
 Rain – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat
 Rain – personaggio del videogioco Sword Art Online: Lost Song
 Rain – videogioco per PlayStation sviluppato da SCE Japan Studio